

Institutions 

 Maison-Blanche, la résidence officielle du président des États-Unis.
 L'équipe présidentielle américaine, par métonymie
 Maison-Blanche, bâtiment qui abrite le gouvernement russe à Moscou.
 Maison-Blanche, la résidence du président du Kirghizistan.
 Maison Blanche, ancienne institution psychiatrique de Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis, en France) dont le site accueille aujourd'hui le Parc de Maison Blanche et faisant partie de l'hôpital de Ville-Évrard.
 Maison-Blanche, un hôpital civil à Reims.

Bâtiments  
 Maison blanche, une maison de style baroque située à Bâle, en Suisse.
 Maison blanche, autre nom de la Villa Jeanneret-Perret, une maison construite par Le Corbusier à La Chaux-de-Fonds en Suisse.
 Maison blanche, un édifice de Turku, en Finlande.
 Maison Blanche, la résidence secondaire que le président français Georges Pompidou possédait à Orvilliers dans le département des Yvelines (France).
 Maison Blanche, une maison de retraite située à Beaucourt.
 Maison Blanche, un monument historique au Mont-Saint-Michel.

Divers 
 Maison-Blanche, un quartier officiel du  de Paris.
 Maison Blanche, une station du métro parisien sur la ligne 7.
Parc de Maison Blanche, un quartier d'habitation à Neuilly-sur-Marne.
 Maison-Blanche, nom sous la colonisation française de Dar El Beïda, une ville de la région d'Alger
 Alger Maison-Blanche : ancien nom de la base aérienne française à l'époque de la colonisation (1924-1962), située sur la commune de Dar El Beïda ;
 Maison Blanche, un quartier de Reims, en France.
 Gare de Reims-Maison-Blanche, une gare ferroviaire de Reims, en France, située dans le quartier homonyme.
 À la Maison-Blanche, une série télévisée américaine.
 Maison-Blanche, un grand magasin à La Nouvelle-Orléans en Louisiane.
 Petite Maison Blanche, une maison symbole de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean au Québec, au Canada.
 Circuit de Maison Blanche, un circuit automobile faisant partie du complexe du Mans, en France.
 Le club de football espagnol Real Madrid

Voir aussi 
 Witte Huis (Rotterdam)
 Withuis (Jette)
 
 
 

Homonymie de monument